Plaats in Indonesië
 Kepandean (Dukuhturi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Kepandean (Indramayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java